Люкс (от  — свет; русское обозначение: лк, международное обозначение: lx; размерность JL−2=MT−2) — единица измерения освещённости в Международной системе единиц (СИ). Люкс равен освещённости поверхности площадью 1 м² при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 лм. Соответственно, выполнятся: 1 лк = 1 лм/м2. С другой стороны, люкс равен освещённости поверхности сферы радиусом 1 м, создаваемой точечным источником света, находящимся в её центре, сила света которого составляет 1 кд. Таким образом, с основными единицами СИ люкс связан соотношением: 1 лк = 1 кд/м2.

С единицей освещённости фот в системе СГС люкс связан соотношением: .

Типовая освещённость, примеры

Кратные и дольные единицы 
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.

Применение в технике 
Чувствительность видеокамер измеряют в люксах. Чем меньше абсолютное значение чувствительности в люксах — тем лучше камера «видит» при слабом освещении.

Примечания 

Единицы измерения освещённости
Производные единицы СИ